BSP pentru Bulgaria (bulgară: БСП за България, sau Coaliția pentru Bulgaria (bulgară: Коалиция за България până în 2017) este o alianță electorală de stânga din Bulgaria, condusă de Partidul Socialist Bulgar.

Membrii coaliției

Rezultate Electorale

Referințe 

Alianțe politice
Partide de stânga din Europa
Alianțe politice din Bulgaria